Die Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hérault in der Region Okzitanien. Sie wurde am 7. Dezember 2009 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Pic SaintLoup
Gegründet 2009